10. breddegrad kan henvise til:

 10. nordlige breddekreds
 10. sydlige breddekreds